Бримстоун — многозначное слово:

Brimstone в английском — синоним серы.

 Brimstone — авиационная ракета класса земля-воздух, производства Matra BAE Dynamics Alenia

См. также 
 Бримстоун-Хилл-Фортресс — национальный парк на острове Сент-Китс, объект Всемирного наследия ЮНЕСКО.
 Бримстоунское общество () — тайная организация из компьютерной игры BloodRayne
 Жупел () — горящая сера ().
 «Сера» () — триллер режиссёра и сценариста Мартина Кулховена.
Бримстоун - предмет из игры The Binding of Isaac.

Примечания